Por Bronson puede referirse a:
Bronson, ciudad de Míchigan, Estados Unidos;
Bronson, película de 2008.